Le terme de jeudi noir fait référence à jour noir, un événement tragique pour un ensemble de personnes (communauté, pays, ensemble géopolitique, etc.). Il peut ainsi faire référence au : 
 jeudi noir du  : premier jour du krach de 1929, crise boursière mondiale initiée à Wall Street ;
 jeudi noir du  : cuisant échec enregistré par la Luftwaffe, au cours de la bataille d'Angleterre ;
 jeudi noir du  : rafle du Vél'd'Hiv durant laquelle la police française a livré 15 000 juifs aux autorités allemandes ;
 jeudi noir du  : saccage de la capitale du Guatemala par les partisans de l'ancien dictateur Efraín Ríos Montt.

En Tunisie 
 Jeudi noir du  : crise politico-sociale survenue en Tunisie ;
 Jeudi noir du  : deux explosions à Tunis et hospitalisation du président tunisien Béji Caïd Essebsi.

Voir aussi 
 Collectif Jeudi noir, un collectif français créé en 2006 pour dénoncer la flambée des prix des loyers et accélérer l'explosion de la bulle immobilière
 
 
 

Noir